Ruperto de Salzburgo (660? - 710), obispo, fundador de la ciudad de Salzburgo, venerado como santo por las iglesias católica y la ortodoxa.
 Uno de los Príncipes Ruperto:
 Príncipe Ruperto - Almirante inglés del siglo XVII, hijo de Isabel Estuardo, que estuvo al mando de la flota encargada de favorecer la sublevación irlandesa en 1648. 
 Príncipe Ruperto - Misterioso personaje nombrado en varios manuscritos medievales, donde también aparece junto al Rey Ruperto. No se sabe se corresponde a una persona histórica, ni si el rey y el príncipe son la misma persona.
 Ruperto (personaje), personaje humorístico chileno realizado por Cristián Henrínquez.
 Ruperto Álamos político y abogado chileno (1877-1930).
 Ruperto Chapí, destacado compositor español de zarzuelas.
 Ruperto Valderrama, jinete de rodeo chileno. 
 Ruperto Long, ingeniero civil y político uruguayo, perteneciente al Partido Nacional de Uruguay.
 José Ruperto Monagas, militar y político venezolano.
 Ruperto de Nola, autor del famoso "Libro de manjares, guisados y potajes".
 Ruperto Godoy, político argentino.
 Ruperto Ferreira, ingeniero, matemático, pintor y político colombiano. 
 Ruperto de Baviera, príncipe heredero de Baviera (1869 - 1955).
 Ruperto de Deutz, monje valón y luego abad en la ciudad alemana de Deutz. 
 Ruperto Vidaurreta de la Cámara, primer presidente del efímero Cantón de Motril.
 Rupert Grint, actor británico
 Rupert Vansittart, actor británico
 El sapo Ruperto, personaje de libros creado por Roy Berocay (autor uruguayo)